Copthorne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Copthorne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia, w Kornwalia (dystrykt)
 Copthorne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire, w Shropshire (dystrykt)
 Copthorne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex